Oświęcim (stad), een stad in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
 Auschwitz (concentratiekamp), het concentratiekamp rondom de Poolse stad
 Oświęcim (district)
 Oświęcim (gemeente)
 Oświęcim (Groot-Polen), een plaats in de gemeente Doruchów in het Poolse woiwodschap Groot-Polen